Rembertów – dzielnica Warszawy
 Warszawa Rembertów – stacja kolejowa w Warszawie